A 2012-es WTCC amerikai nagydíj volt a 2012-es túraautó-világbajnokság kilencedik fordulója. 2012. szeptember 23-án rendezték meg a Sonoma Raceway-en, Sonomában.

Időmérő 

 Y – Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

További információk 

Hivatalos végeredmény

Amerikai
Autóversenyzés az Amerikai Egyesült Államokban
Kalifornia sportélete